Капитан Марвел — имя, которое носили несколько персонажей комиксов про супергероев:

 Капитан Марвел — герой комиксов Fawcett/DC, альтер эго Билли Батсона.
 Капитан Марвел — имя нескольких персонажей Marvel Comics.
 Мар-Велл — инопланетный супергерой Marvel Comics.
 Моника Рамбо — супергероиня Marvel Comics, некоторое время носившая имя Капитан Марвел.
 Нох-Варр — персонаж Marvel Comics, также носил имя Капитан Марвел.
 Кэрол Дэнверс — супергероиня Marvel Comics, получившая силы благодаря Мар-Веллу, выступала под именем Мисс Марвел, позже взяла имя Капитан Марвел.
 Киноверсия персонажа.
 «Капитан Марвел» — фильм кинематографической вселенной Marvel 2019 года.
 «Марвелы» — будущий фильм 2023 года, изначально анонсированный как «Капитан Марвел 2»; продолжение фильма 2019 года.

См. также 
 Марвел (значения)

Персонажи комиксов